UEFA Champions League er en fodboldturnering for europæiske herretopklubber, som er arrangeret af UEFA. Indtil 1992 var turneringens officielle navn European Champion Clubs' Cup, Den Europæiske Mesterholdsturnering, og kun vinderen af den nationale liga måtte deltage. I nyere tid er en koefficientrangliste dog indført. Det gør at i kvalifikationen og gruppespillet, bliver holdene seedet, denne seedning foregår ud fra UEFA Koefficientliste. I kvalifikationen bliver de delt op i to grupper, seedede og ikke seedede, og i gruppespillet bliver de delt op i fire seedningslag, efter hvor gode de forskellige hold er, set ud fra UEFA's Koefficientsliste.

Trofæet ved et vundet mesterskab er en vandrepokal, som klubberne skal give afkald på til næste års vinder. Hvis man i dag vinder turneringen fem gange, får man dog lov til at beholde trofæet. Da turneringen hed European Champion Clubs' Cup, blev trofæet dog givet mere uregelmæssigt ved tre sejre i træk. Dette skete ved AFC Ajax for 1971–1973 og Bayern München for 1974–1976.

Den portugisiske fodboldspiller, Cristiano Ronaldo, er "all time" topscorer i turneringen.

Seks klubber har vundet trofæet permanent:
 Real Madrid, som vandt de første fem turneringer i træk fra 1956 til 1960.
 AFC Ajax, som vandt tre turneringer i træk fra 1971 til 1973.
 Bayern München, som vandt tre turneringer i træk fra 1974 til 1976.
 AC Milan, som vandt deres femte turnering i 1994.
 Liverpool FC, som vandt deres sjette turnering i 2019.
 FC Barcelona, som vandt deres femte turnering i 2015.

Fem danske klubber har nået Champions League gruppespillet:
 AaB i 1995 og i 2008
 Brøndby IF i 1998
 FC København i 2006, 2010, 2013, 2016 og 2022
 FC Nordsjælland i 2012
 FC Midtjylland i 2020

Vindere

Champions League 
Opdateret 29. maj 2022

European Champion Clubs' Cup

Klubber vundet 
Opdateret 29. maj 2022

Vindende nationer 
Opdateret 29. maj 2022

UEFA Champions League & Mesternes Cup topscorer 
Eksklusiv kvalifikationsrunde

Opdateret 8. marts 2023

Spillere der stadigvæk er aktive i Europa er markeret med fed.

Flest Optrædender 
Eksklusiv kvalifikationsrunde

Opdateret 16. marts 2023

Spillere der stadigvæk er aktive i Europa er markeret med fed.

Evighedstabel 
Denne tabel indeholder alle klubber, der har scoret mindst 20 point i European Champion Clubs' Cup/Champions League fra 1955 til 2023. Tabellen er inklusive kvalifikationskampe.

x = deltog i sæsonens gruppespil.

Senest opdateret 31. januar 2023 – efter sæsonens gruppespil.

Se også 
 The Super League, som i 2021 blev forsøgt etableret som en direkte konkurrent til Champions League.

Litteratur 
 Niels Christian Frederiksen, Mesterværket – historien om Mesterholdenes Europa Cup og Champions League, People's Press, 2011. .
 Keir Radnedge, The Official UEFA Champions League Treasures. Carlton Books Ltd, 2011.

Eksterne henvisninger 

 UEFA-COEFFICIENTS.COM – Country Ranking and Champions League Statistics
 UEFAs, Det europæiske fodboldforbunds, officielle hjemmeside
 UEFA Champions League (officiel hjemmeside)

Referencer